Михаил Чурляев:
 Чурляев, Михаил Сергеевич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Чурляев, Михаил Юрьевич (род. 1987) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.